Cathy Louët ( siècle), commerçante signare au Sénégal ;
 Georges du Louët, évêque de Tréguier au début du  siècle ;
 Jérémie Le Louët (né en 1977), comédien, metteur en scène, cofondateur de la Compagnie des Dramaticules ;
 René du Louët (1584-1668), évêque de Cornouaille.

 Île Louët, île française au large de Carantec, dans le Finistère.

Voir aussi